Politeia (Griekse oudheid), politiek begrip uit de Griekse oudheid
Politeia, werk van de Griekse filosoof Plato
Politeia (uitgeverij), uitgeverij